Кварти́ль (от , «четверть»):
 Понятие математической статистики
 Квартиль — ранг научного журнала.